Juan López Galván (aartsbisschop) - aartsbisschop in de Filipijnen
 Juan López Galván (kardinaal) - Spaans kardinaal